A610, A.610 ou A-610 peut faire référence à :

Photographie 
 Canon PowerShot A610, un appareil photo numérique de Canon.

Transports  
Automobile
 Alpine A610, un modèle du constructeur français Alpine.

Autoroute
  Autoroute québécoise 610 (A-610), autoroute urbaine de Sherbrooke.
  Autoroute espagnole A-610 reliant Magaz de Pisuerga à Palencia.